Feuillerat ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Feuillerat (1874–1952), französischer Anglist, Romanist und Literaturwissenschaftler
 Michel Feuillerat (1954–2021), französischer Fußballspieler